Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém Turnaji Rio Open 2014 nastoupilo celkem třicet dva hráček. Jednalo se o vůbec první ročník turnaje.

Titul vyhrál nejvýše nasazený Rafael Nadal, když ve finále porazil nenasazeného Alexandra Dolgopolova ve dvou setech 6–3 a 7–6(3).

Nasazení hráčů 
  'Rafael Nadal (vítěz)
  David Ferrer (semifinále)
  Fabio Fognini (čtvrtfinále)
  Tommy Robredo (čtvrtfinále)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Marcel Granollers (1. kolo)
  Juan Mónaco (2. kolo)
  Pablo Andújar (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rio Open 2014
ATP World Tour 2014